A Recopa Africana de 2002 foi a 28° edição do torneio, organizada pela CAF em que participava os vencedores das copas nacionais filiados à CAF , e contou com a participação de 37 equipes.

Wydad Casablanca do Marrocos foi campeão pela primeira vez em sua história.

Clubes Classificados

Rodada Preliminar 

|}

Primeira Rodada 

|}

Segunda Rodada 

|}

Quartas de Finais 

|}

Semifinais 

|}

Finais

Agregado 

|}

Campeão

Ver também 
Liga dos Campeões da CAF de 2002
Copa da CAF de 2002

Ligações externas 
 Resultados en Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Recopa Africana